Meucat (Syamtalira Aron), een plaats in Indonesië
Meucat (Batee), een plaats in Indonesië
Meucat (Pidie), een plaats in Indonesië
Meucat (Samudera), een plaats in Indonesië
Meucat (Trienggadeng), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing